Manastir kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Manastir (distrikt), Varna, Obsjtina Provadija,

Nordmakedonien 

 Bitola (kommunhuvudort), Opsjtina Bitola,